Stamträd kan avse:

 en synonym till släktträd
 ett träd över språks släktskap inom språkvetenskapen, se stamträdsteorin